DeLuxe Eight bzw. Deluxe Eight steht für folgende Automodelle:

 Hudson DeLuxe Eight, Fahrzeugmodell der Marke Hudson
 Packard DeLuxe Eight, Fahrzeugmodell der Marke Packard
 Pontiac Deluxe Eight, Fahrzeugmodell der Marke Pontiac